Okręty US Navy o nazwie USS "Mahopac":
 Pierwszy  był monitorem pancernym. Zwodowany w 1864, sprzedany w 1946.
 Drugi  był holownikiem portowym. Zwodowany w 1919, wycofany ze służby w 1946.
 Trzeci  był holownikiem. Zwodowany w 1944, przekazany Tajwanowi w 1976.

Mahopac